Fotbollsallsvenskan 1955/1956 vanns av IFK Norrköping.

Höstsäsongen spelades 4 augusti-6 november 1955 och vårsäsongen spelades 8 april-7 juni 1956.

Tabeller

Poängtabell

Resultattabell

Skytteligan 
 22 mål: Sylve Bengtsson, Halmstads BK

Publiksiffror

Högsta publiksiffror 
 35 663: AIK–Hammarby IF 6–1, Råsundastadion den 4 september 1955
 33 003: Djurgårdens IF–AIK 2–1, Råsundastadion den 25 maj 1956
 32 238: AIK–Djurgårdens IF 3–1, Råsundastadion den 17 augusti 1955
 31 737: IFK Norrköping–Malmö FF 2–1, Norrköpings Idrottspark den 7 juni 1956

Källor

Fotnoter

Externa länkar

Fotboll i Sverige 1955
Fotboll i Sverige 1956
1955/1956
Fotbollssäsongen 1955/1956